1983 Голяма награда на Канада е 16-о за Голямата награда на Канада и осми кръг от сезон 1983 във Формула 1, провежда се на 12 юни 1983 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1983 година в Канада